Детское Евровидение — 2009 (, )  —  7-й детский конкурс песни «Евровидение», состоявшийся 21 ноября 2009 года, в столице Украины — Киеве, ведущими которого были Ани Лорак, Тимур Мирошниченко и Дмитрий Бородин.

Конкурс выиграл Ральф Макенбах из Нидерландов с песней «Click Clack». Луара Айрапетян из Армении и Екатерина Рябова из России заняли второе место.

Место проведения 
Белоруссия, Сербия и Украина подавали заявку на проведение «Детского Евровидения — 2009». Украина была выбрана в качестве страны-хозяйки Европейским вещательным союзом 6 июня 2008 года. Швеция также изначально подавала заявку на проведение конкурса, но позднее отозвала её.

Участники 
8 июня 2009 года было объявлено, что 13 стран примут участие в «Детском Евровидении — 2009»: Швеция вернулась на конкурс, а Болгария, Греция и Литва отказались от участия.

Голосование 
Все страны в начале голосования получили 12 баллов, чтобы ни одна страна не получила в итоге ноль баллов.

Глашатаи 

  — Элиза Маттисон
  — Филипп Мазуров
  — Размик Аргаджанян
  — Юлия Чиобану
  — Невена Божович (Представитель Сербии на «Детском Евровидении — 2007»)
  — Ана Давитайя
  — Марисса Грасдэйк (Представитель Нидерландов на «Детском Евровидении — 2008»)
  — Йоргос Иоаннидес (Представитель Кипра на «Детском Евровидении — 2007»)
  — Даниель Теста (Представитель Мальты на «Детском Евровидении — 2008»)
  — Мариетта
  — Оливер (Представитель Бельгии на «Детском Евровидении — 2008»)
  — Арина Алешкевич
  — Йованна Крстевска

Отказались от участия 

  — Страна не вошла в список стран-участниц «Детского Евровидения — 2009».
  — Вещатель отказался от участия из-за низких рейтингов, плохих результатов, а также из-за экономического кризиса.
  — Вещатель отказался от участия из-за финансовых трудностей.

Трансляция

Участвующие страны 
  — Гоар Гаспарян (ARMTV)
  — Денис Курьян (Беларусь 1)
  — на нидерландском: Кристиен Мэйс и Бен Рулантс (VRT)
  — Софья Автунашвили (GPB)
  — Кириакос Пастидес (CyBC)
  — Диме Димитровски (МТВ 1)
  — Валери Велла (PBS)
  — Сипке Ян Бузема (AVRO)
  — Ольга Шелест (Россия-1)
  — Иоана Исопеску и Александр Надь (TVR1 и TVRi)
  — Душка Вучинич-Лучич (RTS2)
  — Тимур Мирошниченко (UA:Перший)
  — Йоханна Карлссон (TV4)

Не участвующие страны 

  — без комментатора (SBS — 14 апреля 2010)
  — неизвестно (İTV)
  — Деян Кукрич (BHRT)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт детского конкурса песни Евровидение
 Все о конкурсах Евровидение на русском языке

«Детское Евровидение» по годам